Christian Hünemörder ist der Name folgender Personen:

* Christian Hünemörder (Historiker) (1937–2012), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Christian Hünemörder (Produzent) (* 1972), deutscher Filmproduzent und -regisseur